Troep (dieren), bijvoorbeeld een troep apen
Een groep mensen, bijvoorbeeld een troep oproerkraaiers
Troep, verbastering van troupe (Frans): een (oorspronkelijk rondreizend) gezelschap van acteurs, muzikanten of balletdansers
Afval (vuilnis)
Rommel, wanorde
Militair, alleen gebruikt in het meervoud; troepen wordt tegenwoordig  vaker gecombineerd met een telwoord (vlg eng. troops), bijvoorbeeld 21 000 troepen wat dan betekent 21 000 militairen

Zie ook 
 Spul